Le  est une structure intercommunale, crée le , qui rassemble les métropoles de Lyon et de Saint-Étienne, les communautés d’agglomérations de Vienne-Condrieu, Porte de l’Isère et Villefranche-Beaujolais-Saône ainsi que la communauté de communes de l'Est lyonnais. Il s'agit du cinquième pôle officiellement créé.

Évolution territoriale 

À l'origine quatre, la communauté de communes de l'Est lyonnais et la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône rejoignent le pôle au . Avant sa formation, il était aussi désigné par G4 ou encore Eurométropole.

Caractéristiques 

Le Pôle métropolitain compte  habitants et 173 communes. Il réunit les deux villes les plus peuplées d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Le conseil métropolitain est présidé alternativement entre le président de la métropole de Lyon et celui de Saint-Étienne Métropole. Gérard Collomb en a été le premier président jusqu'en 2017.

C'est désormais Gaël Perdriau qui exerce la présidence.

Compétences 

Le Pôle métropolitain dispose des compétences suivantes:
 Mobilité
 Culture
 Enseignement supérieur
 Aménagement du territoire

Composition 

Au , le pôle métropolitain comprend 190 communes :

Notes et références

Annexes

Articles connexes 

 Syndicat mixte des transports pour l'aire métropolitaine lyonnaise
 Pôle métropolitain

Liens externes 
 

G4
Pole